Une lavandière était une femme dont le métier était de laver le linge à la main dans un lavoir.
 Une lavandière de nuit est un personnage légendaire, de la famille des dames blanches, qui lave du linge la nuit dans des lieux écartés.
 Lavandière ou Lavandière grise est un des noms populaires de la bergeronnette grise et, plus généralement, des passereaux de la famille des Motacillidaes.